{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2020
|год                = 2020
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 5—9 февраля 2020
|посещаемость       = 
|победитель         = Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne (Санта Блумберга)
|победители         = 
|титул              = 7
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Санта Блумберга
|четвертый          = 
|третий             = Ева Круста
|второй             = Тина Силиня
|первый             = Эвелина Бароне
|запасной           = Ивета Сташа-Шаршуне
|тренер             = Ритварс Гулбис
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Sporta klubs "OB" / Stabulniece (Elīza Stabulniece)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (Ева Рудзите)
|пред               = 
|след               = 
}}19-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2020 проводился с 5 по 9 февраля 2020 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne (скип Ивета Сташа-Шаршуне; 7-й чемпионский титул команды Jelgavas kērlinga klubs с разными скипами; Ивета Сташа-Шаршуне стала чемпионом среди женщин в 8-й раз как игрок и в 5-й раз как скип), победившая в финале команду Sporta klubs "OB" / Stabulniec (скип Elīza Stabulniece). Бронзовые медали завоевала команда Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (скип Ева Рудзите).

Одновременно и там же проходил чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2020.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 8 февраля, 20:00

Матч за 3-е место. 9 февраля, 13:00

Финал. 9 февраля, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в Латвии в 2020 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Риге
Февраль 2020 года